Джон Тильден Локк (; 25 сентября 1943, Лос-Анджелес — 4 августа 2006, Охай, Калифорния) — американский пианист, автор песен, наиболее известный как участник рок-групп Spirit и Nazareth.

Биография 
Родился в 1943 году в Лос-Анджелесе в музыкальной семье. Его отец был скрипачом с классическим образованием, а его мать пела в опере, а также сочиняла музыку. Именно она дала ему первые уроки игры на фортепиано. Будучи подростком, он некоторое время играл в одной группе с гитаристом Робби Кригером, который впоследствии стал всемирно известен как участник The Doors. Через его участие в New Jazz Trio во главе с Эдом Кассиди, высоким, бритоголовым, 35-летним барабанщиком, Локк открыл для себя андеграундную сцену Ash Grove и Whisky A Go Go. В апреле 1967 года, Кассиди был сконцентрирован на группе Red Roosters, гитаристом которой стал Рэнди Калифорния, его 16-летний пасынок, который играл с Джими Хендриксом в Нью-Йорке годом ранее.

Новый коллектив взял название «Spirits Rebellious», навеянное одноимённой книгой Халиля Джебрана, пользовавшегося успехом у поколения детей-цветов. Новая группа успешно прошла прослушивание у продюсера Лу Адлера, который укоротил их имя до Spirit и подписал с ними контракт на четыре альбома со своим новым лейблом Oda. Вскоре группа записала дебютный альбом «Spirit», который содержал десятиминутную композицию Elijah, сочинённую Локком.

В странах экс-СССР известен главным образом благодаря блестящей клавишной партии на концерте Snaz группы Nazareth.

В последние годы Локк вёл тихую жизнь в Охае, маленьком городке в Калифорнии, где он возглавлял студию звукозаписи.

Примечания

Ссылки 
 Статья в The Independent
 
 John Locke: Досье на официальном сайте Nazareth

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1943 году
Родившиеся 25 сентября
Умершие в 2006 году
Умершие 4 августа
Музыканты по алфавиту
Рок-музыканты США
Пианисты США
Музыканты Nazareth
Рок-клавишники США